

Sigle 
 Hounsfield units – unità di Hounsfield usate nella tomografia computerizzata

Codici 
 HU – codice vettore IATA di Hainan Airlines
 hu – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ungherese
 HU – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Ungheria
 HU – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Huesca (Spagna)
 HU – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Huehuetenango (Guatemala)
 HU – codice ISO 3166-2:YE del governatorato di al-Hudayda (Yemen)

Informatica 
 .hu – dominio di primo livello dell'Ungheria

Mineralogia 
 Hu – abbreviazione di humite

Mitologia 
 Hu – divinità egizia

Musica   

 Hu – cantante italiana
 The Hu - gruppo folk-metal mongolo

Altro 
 Hù – abbreviazione usata per indicare la città di Shanghai (Cina)
 HU – targa automobilistica di Main-Kinzig-Kreis (Germania)
 Lingua hu – lingua parlata in Cina

Note